Jim entra nel campo di basket (The Basketball Diaries) – autobiografia di Jim Carroll del 1978
 Ritorno dal nulla (The Basketball Diaries) – film del 1995 diretto da Scott Kalvert